Suit une liste de pays par ressources totales en eau renouvelable principalement basée sur The World Factbook. Cette entrée fournit la disponibilité moyenne à long terme de l'eau pour un pays en kilomètres cubes à partir des précipitations, de la recharge des eaux souterraines et des apports de surface des pays voisins. L'eau douce et non polluée représente 0,003% de l'eau totale disponible dans le monde.

Ressources en eau 
De toute l'eau sur Terre, l'eau saline des océans, des mers et des eaux souterraines salines représente environ 97%. Seulement 2,5–2,75% consiste en de l'eau douce, dont 1,75–2% est gelée dans les glaciers, la glace et la neige, 0,5–0,75% se présente sous forme d'eau douce souterraine et d'humidité du sol, et moins de 0,01% sous forme d'eau de surface dans les lacs, marécages et rivières. Les lacs d'eau douce contiennent environ 87% de cette eau douce de surface, dont 29% dans les Grands Lacs africains, 22% dans le lac Baïkal en Russie, 21% dans les Grands Lacs nord-américains et 14% dans les autres lacs. Les marais ont la majeure partie de l'équilibre avec seulement une petite quantité dans les rivières, notamment le fleuve Amazone. L'atmosphère contient 0,04% d'eau. Dans les zones sans eau douce à la surface du sol, l'eau douce provenant des précipitations peut, en raison de sa faible densité, recouvrir l'eau souterraine saline dans les lentilles ou les couches. La majeure partie de l'eau douce du monde est présente sous forme de glace dans les calottes glaciaires. De nombreuses régions souffrent d'un manque de distribution d'eau douce, comme les déserts.

Total des ressources renouvelables internes en eau douce 

Selon les données d’Index Mundi, le Groenland se classe au premier rang et l’Islande au deuxième rang pour les ressources renouvelables internes en eau douce par habitant avec respectivement  mètres cubes et  mètres cubes . Les ressources renouvelables internes en eau douce par habitant sont calculées en utilisant les estimations démographiques de la Banque mondiale .

Voir aussi 

 Liste des cours d'eau selon le débit

Références

Voir aussi 

 Liste des cours d'eau selon le débit
 

Liste de pays
Hydrologie
Gestion de l'eau